Andrea Albagli Iruretagoyena es una psicóloga chilena quien desde marzo de 2023 se desempeña como subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud del gobierno de Gabriel Boric.

Trayectoria 
Es psicóloga por la Universidad Católica, tiene un magíster en Salud Pública de la Universidad de Toronto, magíster en Epidemiología de la Universidad Católica y es doctoranda en Salud Pública en la Universidad de Toronto. Cuenta además con un diplomado en psicología deportiva.  

Se ha desempeñado por 10 años como funcionaria del Ministerio de Salud de Chile. Dentro de su trayectoria profesional ha trabajado en Atención Primaria de Salud, como psicóloga clínica y como coordinadora comunal del Programa de Salud Integral Adolescente de la Municipalidad de La Pintana, además de ser coordinadora de la Unidad de Control de Gestión de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Fue Jefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud  cargo al que renunció porque no estaba de acuerdo en la forma en que se manejó la pandemia de COVID y que se les pidió manipular los datos del estado del coronavirus en Chile:Me sentía éticamente muy incómoda con la forma en que se manejaba la pandemia.También ha conformado los equipos del Departamento de Estrategia Nacional de Salud y del Departamento de Epidemiología del MINSAL. 

Se desempeñó como consultora de proyectos para la Organización Mundial de la Salud y como asistente de investigación en diversos proyectos nacionales e internacionales.

Referencias 

Funcionarios de Chile
Psicólogas de Chile
Militantes de Revolución Democrática